Bulakan (Cibeber)
 Bulakan (Cinangka)
 Bulakan (Gunung Kencana)
 Bulakan (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing